Saint Taurin désigne plusieurs saints des Églises chrétiennes :

 Taurin d'Évreux († vers 412), ou Taurinus, premier évêque et évangélisateur d'Évreux de 350 à 411, dans l'actuelle Normandie ; célébré le 11 août.
 Taurin de Rome († 172), avec Acontius, Herculan et Nonnus, martyrs à Porto Romano près de Rome ; célébrés le 5 septembre.

Références